GSZ ist eine Abkürzung für:
 Deutsche Gesellschaft für Stammzellforschung
 Grenzsignalzaun, Sperr- und Alarmierungszaun der DDR-Grenztruppen, Teil der Sperranlagen der Berliner Mauer und der Innerdeutschen Grenze
 Großer Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofes
 Grün Stadt Zürich, Dienstabteilung der Stadt Zürich, die für Bau und Unterhalt der städtischen Grünräume zuständig ist
 Powiat Sztumski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Zeitschrift für das Gesamte Sicherheitsrecht

Abkürzung